Rindert van Zinderen Bakker (1845-1927), Nederlands propagandist en politicus
 Rindert van Zinderen Bakker (1912-1993), Nederlands burgemeester